Selište se poate referi la:

În Bosnia și Herțegovina
Selište, Fojnica, sat din comuna Fojnica
Selište, Jajce, sat din comuna Jajce
Selište, Mostar, sat din comuna Mostar
Selište, Šekovići, sat din comuna Šekovići
Selište, Srbac, sat din comuna Srbac
Selište, Žepče, sat din comuna Žepče

În Croația
Selište, Croația, sat din comuna Kutina 

În Muntenegru
Selište, Muntenegru, sat din comuna Podgorica

În Serbia
Selište, Kuršumlija, sat din comuna Kuršumlija
Selište, Prokuplje, sat din comuna Prokuplje
 Selište, Trstenik, sat din comuna Trstenik

Vezi și
Seliște
Selišta
Selishtë, Albania